Ingenic Semiconductor — китайская компания, специализирующаяся на проектировании микропроцессоров. Основана в 2005 году в Пекине. 
Процессоры Jz47xx, произведённые компанией, используются в портативных мультимедийных проигрывателях, «умных часах» и прочих изделиях потребительской портативной электроники.

Процессоры 

Совместимы с системой команд/архитектурой MIPSII, содержат 8-уровневый конвейер, построены по оригинальной архитектуре XBurst.

Семейство Jz47
 Jz4720 (240 МГц, 150 мВт) (снят с производства, рекомендуемая замена Jz4725B)
 Jz4725B (360 МГц, 180 мВт) 
 Jz4730 (336 МГц, 200 мВт) (снят с производства, рекомендуемые замены Jz4725B, Jz4755)
 Jz4740 (360 МГц, 200 мВт), добавлен MPEG4 декодер (снят с производства, рекомендуемые замены Jz4725B, Jz4755)
 Jz4750 (360 МГц, 200 мВт), добавлен TV энкодер (снят с производства, рекомендуемая замена Jz4755)
 Jz4755 (400 МГц, 200 мВт), дополнительное ядро только для обработки видео 
 Jz4760B (600 МГц, 250 мВт), дополнительное ядро только для обработки видео (528МГц), IEEE754 FPU, 2D ускоритель Vivante GC200 
 Jz4770 (1 ГГц, 250 мВт), содержит блок декодирования видео 1080p форматов H.264, VC-1 и VP8 ( вспомогательный 500 MHz MIPS процессор с SIMD расширением), OpenGL ES 2.0 Графическое ядро Vivante GC860  (не рекомендуется для новых разработок, замены Jz4775, Jz4780)
 Jz4775 (1 ГГц, 250 mW), упрощенная версия Jz4770, имеющая в своём составе часть узлов Jz4780, 2D ускоритель X2D Core (основан на ускорителях Vivante)
 Jz4780 (1.2 ГГц, 250 мВт), двухъядерный (SMP), содержит блок декодирования видео 1080p форматов H.264, VC-1 и VP8 ( вспомогательный 500 MHz MIPS процессор с SIMD расширением),2D Графическое ядро X2D Core, 3D Графическое ядро (PowerVR SGX 540) с поддержкой OpenGL ES 2.0 и OpenVG 1.1 
Семейство М
 М150 (1 ГГц, 70 мВт), содержит 128МБайт встроенной оперативной памяти, блок кодирования (H.264, D1@30fps) и декодирования (H.264, MPEG-1/2/4, VC-1, RV9, 720P@30fps) видео 
 М200 (1.2 ГГц, 100 мВт), двухъядерный, с ядрами высокой производительности (1.2 ГГц) и низкого потребления (300 МГц), содержит блок кодирования (H.264, D1@30fps) и декодирования (H.264, MPEG-1/2/4, VC-1, RV9, 720P@30fps) видео 

На I квартал 2015 года рекомендованы к применению следующие процессоры: Jz4760B, Jz4770, Jz4775, Jz4780, M150, M200, M200S.

В состав систем на кристалле (SoC)входит следующая периферия:

Использование 

Всего выпущено более 10 миллионов процессоров серии Jz47xx (данные на 2008 год)

Jz4720 использован в Ben NanoNote.

Jz4725B использован в Video-in-Print модуле примененном в журналах VOGUE 2010/12 и PlayBoy 2011/6.

Процессор Jz4730 CPU использовался в Skytone Alpha-400 и вариантах устройства. В проекте Open Hardware

Jz4732, фактически Jz4740. SoC также часто используются в портативных медиа-проигрывателях, цифровых фоторамках, GPS-устройствах, электронных книгах, и другой потребительской электроники. К примеру, Dingoo A320 — портативное мультимедийное устройство, совмещающее в себе функции аудиоплеера, видеоплеера, FM-радио и эмулятора игровых консолей, FR Book E251 — устройство для чтения книг в электронном формате, Азбука 516.

Jz4750 - продолжение предыдущих линий, Азбука 618 — это устройство для чтения электронных книг.

Процессор Jz4755 применяется в электронной книге Gmini MagicBook M61HD, а также в устройствах P3Go GT Break, Ritmix RZX-50, Gamebox GBX-1001, M-Book Mini - в одной из первых доступных казахстанских мини электронных книг.

Jz4760 используется в 7" планшетах Velocity Micro Cruz T103 и Cruz T301 под управлением ОС Android.

Jz4770 используется в 7" планшетах Ainol NOVO 7 BASIC и Ainol NOVO 7 Paladin под управлением ОС Android.

Процессор M200S применяется в умных часах Xiaomi Amazfit Smart Watch.

Примечания

Ссылки 

 Ingenic и Dolphin Integration объявили о взаимодействии в области аудио-конвертеров
 Application Processor Overview
 Linux developer page
 rockbox.org, Hardware docs
 MT-V656 (JZ4755)
 Chinese processor drives $99 netbook, say reports 
 Ingenic JZ4770 в Ainol Novo 7 Basic

Производители электроники Китая
Компании, основанные в 2005 году
Производители микропроцессоров‎
Встроенные микропроцессоры
Компании Пекина